KWF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waterfall (Alaska) (Stati Uniti)